Grote Kerk (Elst)
 Grote of Sint-Maartenskerk (Epe)
 Grote of Sint-Maartenskerk (Tiel)
 Grote of Sint-Maartenskerk (Zaltbommel)

Maarten